Michel Hébert peut désigner :
 Michel Hébert (1799-1887), un magistrat et un homme politique français ;
 Michel Hébert (né en 1933), un auteur de romans policiers français ;
 Michel Hébert, un historien médiéviste canadien.
 Michel Hébert, un chroniqueur québécois.